
Termin -{UGA}- ima više značenja.

 Stop kodon, element genetičkog koda
 Univerzitet Džordžije, ()